Issoudun, Indre , une commune française située dans le département de l'Indre,
 Issoudun-Létrieix, une commune française située dans le département de la Creuse
 Issoudun, Québec, une municipalité au Québec, Canada

Voir aussi 
 Exoudun